Хакимова — женский вариант фамилии Хакимов. Известные носители:
 Хакимова, Елена Сергеевна (род. 1988) — российская самбистка, чемпионка России, призёр чемпионатов мира.
 Хакимова, Ирина Шарифзяновна (род. 1951) — советская и российская артистка балета, педагог, народная артистка РСФСР.
 Хакимова, Малика Хакимовна (род. 1996) — узбекская фехтовальщица-шпажистка.
 Хакимова, Светлана Фаритовна (род. 1963) — актриса Башкирского Государственного Академического театра драмы им. Мажита Гафури. Народная артистка Республики Башкортостан.
 Хакимова, Софья Хафизовна (1924—2015) — советский и таджикский гинеколог, член-корреспондент РАМН (1992; член-корреспондент АМН СССР с 1969), член-корреспондент РАН (2014).
 Хакимова, Шамсия Гадиевна (1908—2003) — советский инженер-металлург, общественный деятель, депутат Верховного Совета РСФСР первого и 2 созывов.